Kuželj – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej
 Kuželj – wieś w Słowenii, w gminie Kostel
Strony ujednoznaczniające